Savigny (z lat. Sabiniacum) může znamenat:

Místní jméno řady obcí ve Francii a Švýcarsku

Osobní jméno:
 Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) – německý právník
 Karl Friedrich von Savigny (1814-1875) – pruský diplomat
 Marie Jules César Savigny, také Lelorgne de Savigny (1777-1851) – francouzský zoolog